Argentina
Dipartimento di Veinticinco de Mayo – dipartimento della provincia di Chaco
Dipartimento di Veinticinco de Mayo – dipartimento della provincia di Misiones
Dipartimento di Veinticinco de Mayo – dipartimento della provincia di Río Negro
Dipartimento di Veinticinco de Mayo – dipartimento della provincia di San Juan